

Geografia
Corleto Monforte – comune italiano in provincia di Salerno
Corleto Perticara – comune italiano in provincia di Potenza
Bosco di Corleto – area boschiva e località del comune di Corleto Monforte

Personalità
Ignacio Corleto – giocatore di rugby argentino